XXIV-й Чемпионат мира по стрельбе из лука прошёл в Амерсфорте (Нидерланды) в июле 1967 года и был организован Всемирной Федерации стрельбы из лука (FITA).

Медалисты

Классический лук

Медальный зачёт

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира по стрельбе из лука
 История FITA

Спорт в Нидерландах в 1967 году
Чемпионаты мира по стрельбе из лука
Чемпионаты мира в Нидерландах
Спортивные соревнования в Амерсфорте
Июль 1967 года